Iago peut désigner :
 Iago, un personnage de la tragédie Othello ou le Maure de Venise de William Shakespeare ;
 Iago, un genre de poisson ;
 Iago, un personnage de Walt Disney Pictures, apparu dans le dessin animé Aladdin ;
 Iago, une nouvelle de Dino Buzzati publiée en 1966.

Prénom 
Iago est un prénom (issu du latin Iacobus, Jacob) et l'appellation principale de plusieurs rois du royaume médiéval de Gwynedd (géographiquement situé en l'actuel Pays de Galles) :
 Iago ap Beli, du  et  ;
 Iago ab Idwal, du  ;
 Iago ab Idwal ap Meurig, du  et .

Iago est aussi un roi légendaire de l’île de Bretagne (actuelle Grande-Bretagne), dont l’« histoire » est rapportée vers 1135.

Prénom utilisé comme pseudonyme 

 Iago (1992-), Iago Azevedo dos Santos, footballeur brésilien.
Iago (1997-), Iago Amaral Borduchi, footballeur brésilien.

Toponyme 

 Iago, census-designated place américaine située dans le comté de Wharton, dans l’État du Texas